Il doppio del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eugeniya Pashkova e Ganna Poznikhirenko che hanno battuto in finale Yana Buchina e Andrea Gámiz 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Tara Moore (primo turno)
 Albina Khabibulina /  Anastasiya Vasyl'yeva (semifinali)

 Nigina Abduraimova /  Ksenia Palkina (primo turno)
 Sviatlana Pirazhenka /  Eva Wacanno (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2014